Stippach kann stehen für:

 Stippach (Gailach), rechter Zufluss der Gailach unterhalb von Warching, Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Stippach (Sinn), Wüstung in der Gemeinde Sinn im Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Steppach
 Stuppach